База графа — подмножество множества вершин графа, из которых достижима любая вершина графа, и которое является минимальным в том смысле, что не существует собственного подмножества в нём, обладающего таким свойством достижимости.

Определение 
Базой графа является подмножество  вершин графа , которое удовлетворяет следующим условиям:

 Каждая вершина графа  достижима хотя бы из одной вершины множества .
 В  нет вершины, которая достижима из другой вершины множества .

Свойства 
 В множестве  нет двух вершин, которые принадлежат одной и той же компоненте сильной связности графа .
 В любом графе без циклов существует единственная база. Она состоит из всех таких вершин графа, полустепени захода которых равны 0.

Пример 
Базой графа , заданного таблицей дуг, будет являться множество .

Примечания 

Объекты теории графов
Типы математических объектов